Acã () é o conjunto de línguas nígero-congolesas faladas na Golfo da Guiné, mais especificamente no Gana e na Costa do Marfim. Fazem parte dessa família o fante e o axante, dentre várias.

Bibliografia 

 

 

 

 

Língua acã
Acã
Línguas da Costa do Marfim